Károlyi Mihály (?–1595) földbirtokos
 Károlyi Mihály (1585–1626) báró, főispán
 Károlyi Mihály (1852–?) tanító
 Károlyi Mihály (1875–1955) gróf, miniszterelnök, köztársasági elnök